Ел Тексанито има више значења:

 Ел Тексанито (Акапетава), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Тексанито (Ескуинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Тексанито (Круиљас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Тексанито (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику